Enkyō – era giapponese che va dal 1308 al 1311
Enkyō – era giapponese che va dal 1744 al 1748